Эренште́йн () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Эренштейн, Альберт (1886-1950) — австрийский писатель и поэт.
 Эренштейн, Антон — иностранный лекарь при дворе Ивана III.
 Эренштейн, Эдуард Филиппсон (1628—1686) — шведский дипломат и государственный деятель.

Примечания